Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 260-as, továbbá 260A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 260-as busz (Budapest)
 260A busz (Budapest)megszűnt

Egyéb jelentés 
 Ikarus 260 – magyar autóbusztípus